

Музыка

Группы 
 Six Feet Under — американская дэт-метал-группа.

Песни 
 Six Feet Under — песня канадского певца The Weeknd.

 Six Feet Under — песня американской певицы Билли Айлиш.

 Six Feet Under — песня японской металкор-группы Coldrain.

Телевидение и кино 
 «Клиент всегда мёртв» () — американский телесериал.
 «Манорама» () — индийский фильм.